Le terme poitrine peut désigner :
 la poitrine, le thorax du corps humain ;
 la poitrine, les seins d'une femme.

Surnom 
 Geneviève Poitrine, une nourrice de Louis Joseph, fils de Louis XIV.
 Belle Poitrine, une actrice américaine fictive.